Qwak steht für:
 Qwak!, ein Arcade-Spiel von 1974
 Arthur Qwak (* 1961), französischer Comiczeichner und Regisseur